Cesare Magistrini – ufficiale e aviatore italiano
 Giambattista Magistrini – matematico italiano
 Paolo Magistrini – ex cestista italiano